Le nom dUSS Cyane a été porté par plusieurs navires de lUnited States Navy :

 l', une frégate de la Royal Navy capturée en 1815 ;
 l', un sloop de guerre de 22 canons lancé en 1837 et retiré du service en 1871 ;
 l', un torpilleur anciennement Gwin, renommé Cyane le .

Cyane